Csehország
 Vysočany, település a Blanskói járásban
 Vysočany, település a Znojmói járásban
 Vysočany, Hrušovany településrésze a Chomutovi járásban
 Vysočany, Prága 9. kerületének a része
 Szlovákia
 Viszocsány (szlovákul Vysočany), település a Trencséni kerületben a Báni járásában